Avocettina är ett släkte av fiskar. Avocettina ingår i familjen skärfläcksålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skärfläcksålar
Avocettina